Il singolare del WTA Tour Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Mary Pierce.

Gabriela Sabatini ha battuto in finale Lindsay Davenport, 6-3, 6-2, 6-4

Teste di serie

  Steffi Graf (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Jana Novotná (quarti di finale)

  Mary Pierce (semifinali) 
  Martina Navrátilová (primo turno) 
  Lindsay Davenport (finale) 
  Kimiko Date (semifinali) 

Note
Magdalena Maleeva si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di una frattura costale
Mary Joe Fernández si era qualificata, ma non ha partecipato

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1994